Phaedropholus är ett släkte av skalbaggar. Phaedropholus ingår i familjen vivlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Phaedropholus